Драфт расширения НБА 1989 года стал девятым драфтом расширения в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Драфт прошёл 15 июня 1989 года и на нём две новые команды НБА «Орландо Мэджик» и «Миннесота Тимбервулвз» могли выбирать себе игроков. Во время драфта расширения новым командам было позволено выбирать игроков из клубов, выступающих в лиге. Но новые команды могли выбрать не любого игрока. Каждый из клубов мог защитить по 8 игроков из своего состава и «Мэджик» и «Тимбервулвз» могли выбрать 12 и 11 незащищенных игроков соответственно, по одному из каждой команды.

Легенда

Выборы

Примечания

Ссылки 
 NBA.com
 NBA.com: NBA Draft History

Драфты НБА
Орландо Мэджик
Миннесота Тимбервулвз
1989 год в баскетболе